Семьдесят восьмой драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 25 по 27 апреля 2013 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». 

Под общим первым номером клуб «Канзас-Сити Чифс» выбрал тэкла из Центрального мичиганского университета Эрика Фишера. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 254 игроков. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал тайт-энд Джастис Каннингем из университета Южной Каролины. Дополнительный драфт состоялся в июле, на нём клубы не использовали ни одного выбора.

Общая телеаудитория первого дня драфта составила около 20 млн зрителей. Прирост пользователей цифровых платформ, следивших за мероприятием, составил 35 % по сравнению с предыдущим годом.

Регламент драфта 
Драфт НФЛ 2014 года состоялся в нью-йоркском «Радио-сити-мьюзик-холле» с 25 по 27 апреля. В первый день в 20:00 по местному времени начался первый раунд. Во второй день прошли второй и третий раунды, начавшиеся в 18:30. В третий день прошли раунды с четвёртого по седьмой. Все семь раундов драфта в прямом эфире транслировались по каналам ESPN и NFL Network.

Очерёдность выбора на драфте была объявлена лигой 22 февраля 2013 года. Право первого выбора получила худшая команда предыдущего сезона «Канзас-Сити Чифс». Обладателей компенсационных выборов лига объявила 18 марта. Они были распределены между шестнадцатью командами, наибольшее количество, по четыре, получили «Атланта Фэлконс» и «Балтимор Рэйвенс».

Список выбранных игроков 
Всего в семи раундах драфта 2013 года клубами НФЛ было выбрано 254 игрока. Под общим первым номером «Канзас-Сити Чифс» выбрали тэкла нападения Эрика Фишера.

В 2019 году обозреватель сайта Football Outsiders Брайан Ноулс, ретроспективно оценивая драфт, назвал его одним из слабейших. На тот момент это был единственный в XXI веке драфт, на котором в числе первых десяти игроков не было выбрано ни одного квотербека.  

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Рейтинги 
По оценкам компании Nielsen телеаудитория первого раунда драфта составила около 20 млн человек. На каналах ESPN и NFL Network трансляцию первого дня смотрело 7,7 млн зрителей, что сделало программу самым популярным шоу на кабельном телевидении в этот день. Аудитория канала NFL Network по сравнению с 2012 годом выросла на 7 %. Количество уникальных пользователей, следивших за первым днём драфта с помощью различных цифровых платформ выросло на 35 %.

Съёмки фильма 
Во время проведения мероприятия проходили съёмки нескольких сцен фильма «День драфта» режиссёра Айвана Райтмана с участием Кевина Костнера и Дженнифер Гарнер.

Дополнительный драфт 
На прошедшем в июле дополнительном драфте для выбора было доступно шесть игроков. Ни один из них выбран не был, команды не использовали возможность выбора на дополнительном драфте впервые с 2008 года.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2013 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на Bleacher Report

НФЛ в сезоне 2013